

Geografia 
 Mahón –  comune spagnolo situato nella comunità autonoma delle Baleari, sull'isola di Minorca

Guerra 
 Sacco di Mahón – si ebbe dal 1 al 3 settembre 1535 quando Khayr al-Din Barbarossa attaccò il porto spagnolo di Mahón nelle Isole Baleari

Persone 
 Alan Mahon (1978) – calciatore irlandese
 Boris Mahon de Monaghan (1986) – calciatore francese
 Bryan Mahon (1775-1816) – generale e politico britannico-irlandese
 Denis Mahon (1910-2011) – collezionista d'arte e storico dell'arte britannico
 Derek Mahon (1941-2020) – poeta nordirlandese
 Gabriel H. Mahon (1889-1962) – politico statunitense
 Gavin Mahon (1977) – ex calciatore inglese
 George H. Mahon (1900-1985) – politico statunitense
 Hugh Mahon (1857-1931) – politico australiano
 John Mahon (1955) – percussionista statunitense
 Mark Mahon (1965) – ex giocatore di hockey su ghiaccio, allenatore e dirigente sportivo tedesco-canadese
 Tammy Mahon (1980) – giocatore di pallavolo canadese

Pagine correlate 
 McMahon